Борис Кня́зев:
 Князев, Борис Алексеевич (1900—1975) — русский артист балета, танцовщик, хореограф, педагог.
 Князев, Борис Павлович (род. 1947) — Герой Труда Казахстана, директор ТОО «Алтынсарино».